Grand Prix Wielkiej Brytanii 1958 (oryg. RAC British Grand Prix) – 7. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1958, która odbyła się 19 lipca 1958 po raz 7. na torze Silverstone.

11. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 9. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.

Przypisy 

Wielkiej Brytanii, Grand Prix 1958
1958
1958 w Wielkiej Brytanii